Боевая машина — самоходная, вооружённая, обычно броневая машина для ведения разведки, боя или обеспечения боевых действий.

 Броневая дрезина
 Моторный броневой вагон
 Танк
 Боевая машина десантная
 Боевая машина огнемётчиков
 Боевая машина пехоты
 Боевая машина поддержки танков
 Боевая машина реактивной артиллерии
 Боевая машина с тяжёлым вооружением
 Боевая разведывательная машина
 Боевая машина на воздушной подушке

См. также 
 БМ
 Боевая бронированная машина